Alakamisy,  une commune urbaine malgache, située dans la partie sud-est de la région de Vakinankaratra ;
 Alakamisy, une commune.